Dziemiany (plaats), plaats in Polen
 Dziemiany (gemeente), gemeente in Polen